Богатырёк — скала на левом берегу реки Каменки в черте города Каменска-Уральского Свердловской области России.

В 2001 году Постановлением Правительства Свердловской области от 17 января 2001 года № 41-ПП гора Богатырёк была объявлена геологическим и ботаническим памятником природы. Этим же правовым актом охрана территории объекта возложена на Свердловское лесничество. Площадь особо охраняемой природной территории составляет 5 га.

Описание 
Скала-останец, фрагмент горного массива, оставшийся после разрушения неустойчивых пород. Несколько вершин-зубцов высотой до 7 метров веерообразно спускаются по склону речной долины. Эти скалы представляют собой восточное крыло складки, купол которой был давно смыт. Среди причин обвалов называют выветривание и вымывание. Об этом свидетельствуют оставшиеся известняковые обнажения с небольшими карстовыми промоинами и гротами. По приблизительным подсчётам возраст порядка 250 млн лет. Относится к эпохе карбона.

Флора
Место произрастания скально-горностепной флоры. На данной территории выявлен ряд литофитных эндемичных и субэндемичных уральских видов: Cotoneaster melanocarpa, Pulsatilla uralensis (включён в Красную книгу Свердловской области) и Thymus punctulosus.

Состояние памятника 
Территория памятника природы захламлена, а скальная растительность сильно угнетена. Для сохранения памятника природы необходимо контролировать рекреационные нагрузки, а также поддерживать санитарное состояние территории.

Горнолыжный комплекс 

В декабре 2020 года на соседнем склоне открыт одноимённый горнолыжный комплекс на один бугельный подъёмник. Действуют три лыжных трассы и сноуборд парк

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Скалы Свердловской области
География Каменска-Уральского
Памятники природы Свердловской области
Геоморфологические памятники природы
Ботанические памятники природы